opad atmosferyczny
opad nawalny → deszcz nawalny
 opad promieniotwórczy
 opad krwi (Odczyn Biernackiego, OB, ESR)